TV Azteca Mundo est une chaîne de télévision internationale d'origine mexicaine, est propriété de Azteca International Corporation.

Pays

Amérique du Nord

Amérique du Sud et Amérique centrale

Europe

Voir aussi

Articles connexes 
 TV Azteca
 Azteca 7
 Azteca Uno
 Azteca America
 Azteca Guatemala
 Azteca Novelas

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
  www.aztvdepaga.com/azmundo

Internacional
Chaîne de télévision internationale
Chaîne de télévision internationale communautaire linguistique